Glee, GLEE:

 , в российском прокате «Хор» — телесериал с элементами мюзикла, драмы и комедии, транслируемый телеканалом Fox в США и Канаде.
 OpenGL Easy Extension library — кроссплатформенная библиотека.

См. также 
 Хор (значения).